Il singolare del Vitosha New Otani Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Isabel Cueto ha battuto in finale 6–2, 7–6  Katerina Maleeva.

Teste di serie

  Katerina Maleeva (finale)
  Isabel Cueto (campionessa)
  Laura Golarsa (primo turno)
  Petra Langrová (quarti di finale)

 Laura Garrone (primo turno) 
 Sabrina Goleš (quarti di finale) 
 Angelika Kanellopoulou (semifinali) 
 Sabine Hack (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Vitosha New Otani Open 1989